В 1669 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 29 октября — Исаак Ньютон утверждён как Лукасовский профессор математики Тринити-колледжа Кембриджского университета. Он занимал этот пост 32 года.
 Христиан Гюйгенс впервые сформулировал, для частного случая ударного столкновения, закон сохранения энергии: «При соударении тел сумма произведений из их величин [весов] на квадраты их скоростей остаётся неизменной до и после удара».
 Итальянский астроном Джеминиано Монтанари открыл первую из переменных звёзд, обнаружив колебания яркости Алголя.
 Немецкий алхимик Хенниг Бранд открыл фосфор.

Публикации 
 Итальянский биолог Марчелло Мальпиги опубликовал трактат «Dissertatio Epistolica de Bombyce», посвящённый тутовому шелкопряду — первую монографию о беспозвоночных.
 Голландский натуралист Ян Сваммердам издал «Всеобщую историю насекомых» (Historia Insectorum Generalis) , где исследуется метаморфоз насекомых.
 Датский натуралист Нильс Стенсен опубликовал результаты своих геологических исследований окаменелостей в трактате «Предварительное изложение диссертации о твёрдом, естественно содержащемся в твёрдом» (De solido intra solidum naturaliter contento dissertationis prodromus), где  описал несколько определяющих принципов стратиграфии. Стенсен уверенно отстаивал (ещё спорное в те годы) утверждение, что окаменелости есть остатки древних живых организмов.
 Датский естествоиспытатель Расмус Бартолин опубликовал исследование открытого им двойного лучепреломления света в кристалле исландского шпата (кальцита).
 Английский математик Исаак Барроу издал «Лекции по оптике и геометрии» (Lectiones Opticæ et Geometricæ).

Родились 
 См. также: :Категория:Родившиеся в 1669 году
 26 мая — Себастьян Вайян (умер в 1722 году), французский ботаник.

Скончались 
 См. также: :Категория:Умершие в 1669 году
 (?) — Николя Лефевр (род. в 1615 году), французский химик.

Примечания

См. также 

1669 год в науке